Куан () — китайская фамилия.
  (1815—1881), он же Куан Цзы и Чжан Цзы — полководец царства Ци времён периода Сражающихся царств.
  — врач и государственный деятель (на постах вплоть до старшего министра, 36-30 годы до н. э.) времен династии Хань.
  (1815—1881), он же Бэнь Жу и Хэ Цюань — государственный деятель династии Цин.

См. также 
 Сто фамилий

китайские фамилии